Öckerö kan syfta på:
 Öckerö kommun – en kommun i Västra Götalands län
 Öckerö landskommun – en tidigare kommun i Göteborgs och Bohus län
 Öckerö socken – en socken i Bohuslän
 Öckerö församling – en församling i Göteborgs stift
 Öckerö (ö) – en ö i norra Göteborgs skärgård
 Öckerö (tätort) – en centralort i Öckerö kommun